Василькув () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Белостокский повят Подляского воеводства. Население — 14 699 человек (на 2011 год).

Демография 
Данные по переписи 2011 года:

Поселения 

 Бурчак
 Домбрувки
 Хороднянка
 Юровце
 Катрынка
 Мостек
 Новодворце
 Осовиче
 Ожынник
 Подкшемёнка
 Рыбники
 Селяховске
 Сохоне
 Студзянки
 Ворошилы
 Вулька-Подуховна
 Вулька-Пшедмесце
 Запечки
 Засчанек

Соседние гмины 
 Белосток
 Гмина Чарна-Белостоцка
 Гмина Добжинево-Дуже
 Гмина Супрасль

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подляского воеводства
Белостокский повет